Arfalluarfiup Sermia bezeichnet:
 Arfalluarfiup Sermia (Gletscher, Qaanaaq, nördlich) (Clements Markham Gletsjer, auch Pitoraaviup Sermia), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Arfalluarfiup Sermia (Gletscher, Qaanaaq, südlich) (Diebitsch Gletsjer, auch Neqip Illuata Sermia), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland